

0-9 

 311
 12 Stones
 36 Crazyfists
 3rd Strike
 38th Parallel
 40 Below Summer
 4Lyn

A 

 Adema
 Alien Ant Farm
Amatory
 Amen
 American Head Charge
 Apartment 26
 The Apex Theory
 AqME

B 

 Band With No Name
 Big Blue Monkey
 Blacklistt
 Blindside
 Bloodsimple
 Bobaflex
 Breaking Benjamin
 Bruthal 6
 Bury Your Dead

C 

 Cane Hill
 Carajo
 Celldweller
 Chevelle
 Chimaira
 Clawfinger
 Coal Chamber
 Cold
 Crazy Town
 Crossbreed
 Crossfade
 Cypress Hill

D 

 D'espairsRay
 Damageplan
 Darwin's Waiting Room
 The Deadlights
 Deadsy
 Dead Season
 Defenestration
 Deftones
 Demon Hunter
 Depswa
 Destroy the Runner
 Dir En Grey
 Disturbed
 Dope
 Downthesun
 Drowning Pool
 Dry Cell
 Dry Kill Logic

E 

 East West
 Ektomorf
 Element Eighty
 Eldrine
 Emmure
 Eths
 Evanescence
 Exilia

F 

 Factory 81
 Family Force 5
 Fear Factory
 Finger Eleven
 Five Pointe O
 Fingertight
 Flaw
 From Ashes to New
 Flyleaf
 Fury of Five

G 

 Genuflect
 Gizmachi
 Glassjaw
 Godhead
 Godsmack
 Guano Apes

H 

 H-Blockx
 Hacktivist
 Hamlet
 Hed PE
 Hollywood Undead
 Hot Action Cop
 Hotwire
 Hoobastank
 Human Waste Project

I 

 Ill Niño
 Incubus
 Infected Rain
 Islander
 Issues

J 
 Jeff Killed John
 Jeffrey Nothing
 Jane Air

K 

 Karnivool
 Kells
 Kid Rock
 Kill II This
 Kittie
 Korn

L 

 The Letter Black
 Limp Bizkit
 Linea 77
 Linkin Park
 Lofofora
 Lostprophets
 Love and Death

M 

 Machine Head
 Mad at Gravity
 Man with a Mission
 Manga
 Marilyn Manson
 Mass Hysteria
 Maximum the Hormone
 Mayfly
 Methods of Mayhem
 Mnemic
 Motograter
 Mudvayne
 Mushroomhead
 My Ruin
 My Ticket Home

N 

 No One
 Nocturne
 Nonpoint
 Nothingface

O 

 One Minute Silence
 Orgy
 Otep

P 

 Papa Roach
 Pillar
 Pitchshifter
 Pleymo
 P.O.D.
 Powerman 5000
 Primer 55
 Project 86
 Prophets of Rage
 Puddle of Mudd

Q 
 Quarashi

R 

 Rage Against the Machine
 Raging Speedhorn
 Red
 Rev Theory
 Reveille
 Rize
 Rob Zombie

S 

 Saint Asonia
 Saliva
 Scare Don't Fear
 Seether
 Seo Taiji
 Sevendust
 Since October
 Skillet
 Skindred
 Skinlab
 Skrape
 Slaves on Dope
 Slipknot
 Slot
 Snot
 Soil
 Soulfly
 Spineshank
 Spoken
 Staind
 Static-X
 Stereomud
 Stone Sour
 Stray from the Path
 Sugar Ray
 Sum 41
 Sw1tched
 System of a Down

T 

 Tairrie B
 Taproot
 Thebandwithnoname
 Thousand Foot Krutch
 The Gazette
 Three Days Grace
 Trapt
 Tribal Ink
 Trust Company
 Tura Satana
 Twisted Method

U 

 Ultraspank
 The Union Underground
 Ünloco

V 

 Vanilla Ice
 Vegastar
 Velcra
 Videodrone

W 

 Wicked Wisdom

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ню-метал